Суперкубок Росії з футболу 2004 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 березня 2004 року між чемпіоном Росії ЦСКА та володарем кубка Росії Спартаком.

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Березень 2004
2004 у Росії